Му́дрое () — село, расположенное на территории Варвинского района Черниговской области (Украина).

История 
 В 1862 году на владельческом хуторе Святовщина (Мудрова) было 13 дворов где проживало 75 человек (37 мужского и 38 женского пола).
 В 1911 году на хуторе Сиятовщина проживало 101 человек (52 мужского и 49 женского пола).

Примечания 

Населённые пункты Варвинского района